est un roman de Kafū Nagai publié en 1937 ;
  est un film de Shirō Toyoda sorti en 1960 ;
  est un film de Kaneto Shindō sorti en 1992.